«Шлёнск» () — польский баскетбольный клуб из города Вроцлав, один из самых титулованных клубов Польши. Проводит свои матчи на аренах «Зал Орбита», «Зал Столетия» и «Баскетбольный зал».

История 
Клуб основан в 1947 году, считается наиболее известным польским баскетбольным клубом. Обладатель 17 титулов чемпиона Польши. Наиболее известный период в его истории — так называемая «золотая эра Шлёнска», когда команда выиграла с 1998 по 2002 годы пять раз подряд титул чемпиона страны. Одним из людей, внёсших вклад в эти победы, стал легендарный баскетбольный тренер Андрей Урлеп. Среди звёзд клуба разных лет выделяются Мечислав Лопатка (1960-е), Эдвард Юркевич (1970-е и 1980-е), Ежи Бинковский (1980-е и 1990-е), Дариуш Зелиг (1980-е и 1990-е), Адам Вуйцик, Мацей Зелиньский (завершил карьеру после сезона 2005/2006), Марцин Стефаньский (выступал с 2006 по 2008 годы) и Доминик Томчик.

Серьёзные финансовые проблемы, обрушившиеся на клуб в 2008 году, привели к его банкротству и снятию с чемпионата Польши. Хотя клубу удалось быстро вернуться в элиту польского баскетбола, после сезона 2015/2016 из-за финансовых проблем клуб снова снялся с турнира и отправился во Вторую лигу.

Титулы 
 Чемпион Польши: 1965, 1970, 1977, 1979, 1980, 1981, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2022
 Кубок Польши: 1957, 1959, 1972, 1973, 1977, 1980, 1989, 1990, 1992, 1997, 2004, 2005, 2014

Выступления с 2003 года

Известные игроки 

  Дайнюс Адомайтис
  Раймондс Миглинекс
  Гинтарас Эйникис
  Андрюс Гедрайтис
  Шон Маркс
  Андрей Фетисов
  Ричард Луго
  Линн Грир
  Майкл Хокинс
  Майкл Райт
  Чарльз О'Бэннон
 / Рэнди Холкомб
  Рашад Мэдден

Примечания 

Баскетбольные клубы Польши
Участник баскетбольной Евролиги
БК «Шлёнск»